John Cleland ist der Name folgender Personen:

* John Cleland (Schriftsteller) (1709–1789), britischer Schriftsteller
 John Cleland (Mediziner) (1835–1925), britischer Mediziner und Hochschullehrer 
 John Cleland (Rennfahrer) (* 1952), schottischer Automobilrennfahrer